Albulae bezeichnet:

 in der Antike einen Ort an der Küste von Mauretania Caesariensis, auch Praesidium Sufative genannt, das heutige Aïn Témouchent in Algerien
 ein auf diesen Ort zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Albulae
 Aquae Albulae, ein Quellgebiet 6 km westlich von Tivoli in Italien